« 
Eternal » est un mot anglais signifiant « éternel ».

Cinéma 

 , film d'horreur de Michael Almereyda sorti en 1998 ;

 , film canadien de  et  sorti en 2004.

Musique

Groupe 

 , groupe britannique de musique  fondé en 1993.

Chanson 

 , chanson de Jin Akanishi présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe suisse  sorti le  ;
 , album d' sorti le  ;
 , album du groupe afro-américain  sorti le  ;
 , album du groupe américain  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album du groupe finlandais de   sorti le .

Voir aussi